Aiptasia californica är en havsanemonart som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1952. Aiptasia californica ingår i släktet Aiptasia och familjen Aiptasiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
californica